Coronel Moldes puede referirse a:

 José Moldes, militar y político argentino que fuera diputado constituyente del año 1813 y miembro del Congreso de Tucumán;
 Eustaquio Moldes, militar argentino, hermano del anterior;
 Coronel Moldes, ciudad de la Provincia de Córdoba, Argentina;
 Coronel Moldes, localidad de la Provincia de Salta, Argentina.